Saurer kan avse:

 Adolph Saurer AG – en schweizisk lastbils- och textilmaskinstillverkare
 Saurer AG – en textilmaskinstillverkare
 Österreichische Saurer Werke – ett tidigare österrikiskt företag